Zeineddine ist der Familienname folgender Personen:

 Farid Zeineddine (1907–1973), syrischer Diplomat
 Nazira Zeineddine (1908–1976), libanesisch-syrische Frauenrechtlerin und Feministin